2 miejscowości w Polsce: 
 Wylezin – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Kłoczew 
 Wylezin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn

Zobacz też: Nowy Wylezin, Stary Wylezin